Banc de Pagaments Internacionals (del seu nom en francès Banque des Reglements Internationaux), institució financera internacional amb seu a Basilea (Suïssa)
 Iniciativa del Cinturó i Ruta de la Seda (del seu nom en anglès Belt and Road Initiative), projecte politico-econòmic d'abast euroasiàtic presentat per la Xina
 Brigada de Recerca i d'Intervenció, forces especials de la policia de França
 Basic Rate Interface, configuració d'accés a una xarxa digital de serveis integrats